A1 (papir), veličina papira prema standardu ISO 216
A1 Hrvatska, telekomunikacijska tvrtka
 Autocesta A1 - hrvatska autocesta
 Autocesta A1 (BiH) - bosanskohercegovačka autocesta
 Audi A1 - model automobila njemačke marke Audi
 A1 liga Herceg-Bosne (košarka)